Йон Анджело Вальдемар Эстергорд Хансен (; 24 июля 1924, Копенгаген — 12 января 1990, Копенгаген) — датский футболист, нападающий.

Один из лучших датских футболистов в истории, один из ведущих футболистов серии А в период 1948—1954 годов.
В 308-ми матчах в чемпионатах Италии и Дании забил более 230-ти мячей, в том числе 113 голов в 114-ти матчах за «Фрем».

После возвращения из Италии, 2 года проходил срочную службу в качестве тренера сборной вооружённых сил страны. Затем стал играющим тренером в родной команде «Фрем», а позже и в национальной команде Дании.

Затем работал менеджером в компаниях «Carlsberg» и «Coca-Cola». А в 1984 году получил Орден «За заслуги перед Итальянской республикой», по причине популяризации итальянского футбола в родной Дании.

В 1990 году Йон скоропостижно скончался в возрасте 65-ти лет из-за оторвавшегося тромба.

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Дании: 1943, 1944, 1946
 Чемпион Дании: 1943/44
 Чемпион Италии: 1950, 1952

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Дании: 1948 (20 голов)
 Лучший бомбардир Олимпийских игр: 1948 (7 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Италии: 1952 (30 голов)

Награды 
 Кавалер Ордена «За заслуги перед Итальянской республикой»: 1984

Примечания

Ссылки 
 Профиль на bkfrem.dk
 Статья об игроке на championat.ru

Футболисты Дании
Футбольные тренеры Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Тренеры сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Игроки ФК «Фрем»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Лацио»
Тренеры ФК «Фрем»
Кавалеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»